Улица Трифонова — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь разных людей.

Белоруссия 
 Улица Трифонова — улица в городе Речице.

Россия 
 улица Д. Н. Трифонова — в селе Амга, Республика Саха (Якутия), Россия
 Улица Трифонова — улица в Красногорске;
 Улица Трифонова — улица в Колпашеве;
 Улица Трифонова — улица в Томске, названа в честь уроженца Томской области Героя Советского Союза Феоктиста Андреевича Трифонова (1921—1943).